Desmonus är ett släkte av mångfotingar. Desmonus ingår i familjen Sphaeriodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Desmonus